Ohé peut faire référence à :
 Ohé en Laak, un village néerlandais situé dans la commune de Maasgouw
 Ohé, hameau de la commune française de Viabon, en Eure-et-Loir
 L'Orchestre d'Harmonie d'Épinal